Ми́школьц (, , ) — город на северо-востоке Венгрии. Административный центр медье Боршод-Абауй-Земплен. Четвёртый после Будапешта, Дебрецена и Сегедa город Венгрии по количеству жителей, насчитывает 161 265 чел. (на 1 января 2014 г.). Мишкольц стоит на реке Шайо у подножия горного массива Бюкк. Известен в первую очередь как важный промышленный центр.

География и транспорт 
Город расположен на реке Синве рядом с её впадением в Шайо в 175 километрах к северо-востоку от Будапешта. Мишкольц связан с Будапештом автотрассой и железнодорожной магистралью. Обычные железнодорожные поезда покрывают расстояние между городами в среднем за 2—2,5 часа; скоростные экспрессы — за 1 час 40 минут. Железные дороги ведут из города также в сторону словацкого Кошице и Ньиредьхазы, автомобильные дороги — на Кошице и Дебрецен.

Городской транспорт представлен 45 автобусными линиями и двумя трамвайными.

Рядом с городом есть небольшой аэропорт, однако для перевозки пассажиров он не используется.

Климат

История 

Поселение на месте Мишкольца существует со времён палеолита, раскопки показали, что люди здесь жили уже 70 000 лет назад (находящаяся на холме Аваш Селетская пещера, в которой жили древние люди, дала название селетской культуре). До римского завоевания здесь жили кельтские племена, после распада империи регион разделил судьбу территории всей современной Венгрии — его населяли авары, славяне, а с IX века — венгры.

В 1364 году король Лайош Великий даровал Мишкольцу статус города. В его же правление была построена крепость Диошдьёр, располагавшаяся возле Мишкольца, а ныне находящаяся в черте города.

В 1544 году Мишкольц был сожжён турками, полностью освобождён город был лишь в конце XVII века. В начале XVIII века Мишкольц стал одним из центров антигабсбургской борьбы под руководством Ференца Ракоци. В 1707 году имперские войска взяли город, вновь сожгли его дотла и взорвали стены крепости.

В XVIII—XIX веке город постепенно восстанавливался и развивался. В этот период город также стал индустриализироваться, первые печи для выплавки чугуна здесь были построены в 1770-е годы. К началу XX века город стал одним из важнейших индустриальных центров Венгрии и центром металлургии и тяжёлого машиностроения страны.

После крушения социализма в 1990-е годы промышленность города испытывала тяжёлый и затяжной кризис, во многом до сих не преодоленный. Кризис привёл к оттоку трудоспособного населения из города и, как следствие, к резкому сокращению численности населения с 211 тысяч человек в 1985 году до 178 тысяч в 2004 году и до 161 тысячи в 2014 году.

Экономика 
В 80-х годах XX века около 2/3 населения города работало в металлургии и тяжёлом машиностроении. Экономический кризис привёл к закрытию в конце XX века большинства из них, что привело к массовой безработице. К середине первой декады XXI века кризис был, в основном, преодолён за счёт развития малого бизнеса, а также реконструкции старых советских предприятий на современной основе.

Спорт 
В Мишкольце базируется футбольный клуб «Диошдьёр» (также был известен как ВТК). В 1979 году он стал бронзовым призёром национального первенства, дважды, в 1977 и 1980 году выигрывал кубок страны. Чемпионат 2006/2007 года закончил на 9 месте.

В 2009 году Мишкольц принимал чемпионат мира по спортивному ориентированию.

Достопримечательности 
 Ратушная площадь. Центр старого города — типичный образец венгерского Старого города с застройкой XVIII—XIX века.
 Национальный театр Мишкольца. Здание построено в стиле классицизм в 1856 году. Ежегодно в театре проводится известный .
 Кальвинистская церковь. Находится у подножия холма Аваш. Построена в готическом стиле в 1410 году, в XVII веке перестроена. Уникальный деревянный интерьер.
 Греческая православная церковь. Построена греческими купцами в конце XVIII века в стиле позднего барокко. Главная достопримечательность церкви — знаменитый иконостас (1783 год). Высота иконостаса — 16 метров — делает его крупнейшим в Центральной Европе.
 Приходская католическая церковь. Приходская католическая церковь построена в стиле барокко в XVIII веке. Освящена в честь святых апостолов Петра и Павла, однако часто неофициально называется церковь Миндсенти, поскольку расположена на площади, носящей имя кардинала Йожефа Миндсенти.
 Крепость Диошдьёр. Построена в XIII веке, в XVI веке была разорена турками, а в 1706 году разрушение крепости довершили императорские войска, боровшиеся с антигабсбургскими повстанцами. В 1950-е годы крепость частично отреставрирована.
 Пещерная купальня. Купальня состоит из открытых площадок, ряда термальных бассейнов и водяных пещер.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

 
Города Венгрии